Озёры  и  Озеры  — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Озёры — упразднённая деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Озёры — агрогородок в Гродненском районе Гродненской области.
 Озёры — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Озёры — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Озёры — город в Московской области, административный центр городского округа Озёры.
 Озеры — деревня в Жарковском районе Тверской области.

Заказники 
 Озеры — заказник в Гродненской области Белоруссии.
 Озеры — заказник в Витебской области Белоруссии.

Другое 
 Озёры — железнодорожная станция Московской железной дороги в городе Озёры Московской области.
 Городской округ Озёры — муниципальное образование в Московской области.
 Городское поселение Озёры — бывшее муниципальное образование бывшего Озёрского района Московской области.